Raynham kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Raynham, Norfolk, civil parish i England,

USA 

 Raynham (ort), Massachusetts, Bristol County, 

Robotskapade USAförgreningar